

Sigle
Short wave listener classe di specializzazione dei radioamatori

Codici 
 swl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni svedese